Diakonissenkirchen gibt es an verschiedenen Orten:

 Diakonissenkirche Frankfurt
 Diakonissenkirche Düsseldorf
 Diakonissenkirche Dresden
 Diakonissenkirche Stuttgart
 Diakonissenkirche Reichenbach im Eulengebirge